Подсосное — село в Назаровском районе Красноярского края России. Административный центр Подсосенского сельсовета.

География 
Село расположено в 63 км к востоку от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 468 мужчин и 517 женщин из 985 чел.

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района